Євро — офіційна валюта більшості держав Євросоюзу
 Євро — «народна» назва Чемпіонату Європи з футболу